„Mury” – piosenka Jacka Kaczmarskiego
 Mury – album Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego
 „Mury” – tajna drużyna harcerska

Zobacz też 
 mur
 Muri